Edouard Suenson kan henvise til flere personer:

 Edouard Suenson (1805-1887) – dansk søofficer og viceadmiral
 Edouard Suenson (erhvervsmand) (1842-1921) – dansk søofficer og erhvervsleder, søn af ovennævnte
 Edouard Suenson (ingeniør) (1877-1958) – dansk civilingeniør og professor ved Polyteknisk Læreanstalt, søn af ovennævnte